El término Rezzano puede hacer referencia a:

 Clotilde Guillén de Rezzano, (1880 - 1951) pedagoga argentina.
 Juan Rezzano, (1895 - 1979) músico nacido en Italia con actuación en el género del tango en Argentina.